«Обнажённая» — название нескольких произведений искусства:

Изобразительное искусство  
 «Обнажённая» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1872 году.
 «Обнажённая» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1876 году.
 «Обнажённая» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1880 году.
 «Обнажённая» — картина Поля Гогена, написанная в 1880 году.
 «Обнажённая» — картина Жоржа Брака, написанная в 1908 году.

Художественная литература 
 «Обнажённая» — название романа Висенте Бласко Ибаньеса «Нагая маха» («Обнажённая маха») в русском переводе Татьяны Герценштейн.

Кинеметограф 
 «Обнажённая» — фильм Майка Ли, снятый в 1993 году.